Чемпионат Дании по шахматам 1994 проходил в Ольборге.

К финишу первыми пришли два участника. Победив в дополнительном матче за первое место Курт Хансен стал в четвёртый раз чемпионом страны.

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1994
 DM-Omkamp 1994
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 1994-5
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 1994-7

Чемпионаты Дании по шахматам
1994 год в шахматах
Спорт в Дании в 1994 году
Спортивные соревнования в Ольборге